Rudnew bzw. Rudnewa ist der Familienname folgender Personen: 

 Jewgenija Maximowna Rudnewa (1920–1944), sowjetische Bomberpilotin
 Konstantin Nikolajewitsch Rudnew (1911–1980), sowjetischer Politiker und Wissenschaftler
 Lew Wladimirowitsch Rudnew (1885–1956), russischer Architekt 
 Wsewolod Fjodorowitsch Rudnew (1855–1913), russischer Marineoffizier 
 Waleri Jurjewitsch Rudnew (* 1988), russischer Tennisspieler